Rina Bolak (Onan Runggu), een plaats in Indonesië
Rina Bolak (Andam Dewi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing